The Crumbs – gruppo musicale statunitense
 The Crumbs – album dell'omonimo gruppo musicale del 1997